Het ATP-toernooi van Stockholm 2006 (met de officiële naam If Stockholm Open 2006) werd van 9 tot en met 15 oktober 2006 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm